Кра́тер О́лдрин () — маленький ударный кратер, расположенный в южной части Моря Спокойствия на видимой стороне Луны.  Название присвоено в честь американского астронавта Базза Олдрина, осуществившего вместе с Нилом Армстронгом посадку на Луну 21 июля 1969 года, и утверждено Международным астрономическим союзом в 1970 г.

Описание кратера 

Ближайшими соседями кратера являются кратер Сабин на западе; кратер Ламонт на севере; кратер Коллинз на востоке; кратер Мольтке на юго-востоке и кратер Ипатия на юге. На юге от кратера Олдрин расположены борозды Ипатии; на юго-востоке Залив Суровости. Селенографические координаты центра кратера , диаметр 2,8 км, глубина 600 м.

Кратер Олдрин имеет близкую к циркулярной форму. Вал несколько сглажен и отмечен мелкими кратерами, восточная часть вала спрямлена. Южная часть вала перекрыта кратером эллиптичной формы, северная часть вала имеет понижение. Внутренний склон гладкий, широкий в западной части, с высоким альбедо. Высота вала над окружающей местностью достигает 110 м, объем кратера составляет приблизительно 1 км³. Дно чаши пересеченное, с несколькими холмами. На севере от кратера расположены множественные складки поверхности Моря Спокойствия.

До получения собственного наименования в 1970 г. кратер имел обозначение Сабин B (в системе обозначений так называемых сателлитных кратеров, расположенных в окрестностях кратера, имеющего собственное наименование).

Сателлитные кратеры 
Отсутствуют.

Места посадок космических аппаратов 
 20 февраля 1965 г. в 09:57:37 UTС, приблизительно в 100 км к востоку-северо-востоку от кратера, в точке с координатами , произошло столкновение с поверхностью Луны межпланетной станции Рейнджер-8.

 11 сентября 1967 г. в 00:46:44 UTC, приблизительно в 35 км на востоке от кратера, в точке с координатами , совершила посадку межпланетная станция Сервейер-5.

 24 июля 1969 г. в 16:50:35 UTC, приблизительно в 50 км на востоке-юго-востоке от кратера, в точке с координатами , совершил посадку лунный модуль Аполлона-11.

См.также 
 Список кратеров на Луне
 Лунный кратер
 Морфологический каталог кратеров Луны
 Планетная номенклатура
 Селенография
 Минералогия Луны
 Геология Луны
 Поздняя тяжёлая бомбардировка

Примечания

Ссылки 
Цифровой фотографический атлас Луны. 
Снимок окрестностей кратера зонда Smart-1 Европейского космического агентства. 
Снимок зонда Рейнджер-8 - кратер Олдрин в нижней левой части снимка. 
Снимок с борта Аполлона-11 - кратер Олдрин в верхней правой части снимка. 
Кратер Олдрин на карте LAC-60. 
Селенологическая карта окрестностей кратера. 
Кратер Олдрин на карте LM-60. 
Кратер Олдрин на карте AIC60C. 

Andersson, L.E., and E.A. Whitaker, NASA Catalogue of Lunar Nomenclature, NASA Reference Publication 1097, October 1982. 

Кратеры Луны